

Patronyme 

 Carlos Clarens, écrivain cubain et historien du cinéma 
 Jean Clarens, acteur français 
 Juliette Clarens (1887-1978), actrice de théâtre et chanteuse française.
 Jeannie de Clarens, résistante française
 Katia Clarens, grand reporter française

Toponyme 

 Clarens est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie.
 Clarens, ancienne commune française du Gers, rattachée à Saint-Arroman.
 Clarens est une localité de la commune suisse de Montreux, située dans le canton de Vaud.
 Clarens est une commune d'Afrique du Sud située dans l'état libre d'Orange.

Lien externe 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan